Emmersbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Emmersbach, Weiler in Lohmar, Nordrhein-Westfalen
 Emmersbach (Wüstung), Wüstung in der Gemarkung von Sinntal, Hessen

Gewässer:
 Emmersbach (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbachs (zum Glan) am Ingweilerhof, Ortsgemeinde Reipoltskirchen, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Emmersbach (Sinn), linker Zufluss der Sinn bei Altengronau, Gemeinde Sinntal, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Emersbach
 Emmerbach